John Broughton (ur. 1952) – australijski astronom amator.

W latach 1997–2008 odkrył 1193 planetoidy podczas obserwacji prowadzonych w prywatnym obserwatorium Reedy Creek w australijskim stanie Queensland. Klasyfikuje go to na dwudziestym miejscu na liście rekordzistów pod względem liczby odkrytych planetoid (szóstym wśród odkrywców indywidualnych). Odkrył także dwie komety – P/2005 T5 (Broughton) i C/2006 OF2 (Broughton). Na jego cześć nazwano planetoidę (24105) Broughton.

Lista odkrytych planetoid

Przypisy 

Australijscy astronomowie XX wieku
Australijscy astronomowie XXI wieku
Australijscy astronomowie amatorzy
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1952